Kalvehave (plaats), plaats in Denemarken
 Kalvehave (parochie), parochie in Denemarken